

Presentación previa 
Austin Krajicek y Rajeev Ram eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Gero Kretschmer y Alexander Satschko ganaron el título tras derrotar en la final Santiago González y Mate Pavić.

Cabeza de serie

  Santiago González /  Mate Pavić (Finalistas)
  Marcus Daniell /  Artem Sitak (Semifinales)

<ol start=3>
 ''' Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Campeones)
  Adil Shamasdin /  Divij Sharan ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Guadalajara 2016